Риккáрдо Сапонáра (; 21 декабря 1991, Форли, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Фиорентина».

Карьера

Клубная 
Сапонара является треквартистой и его не раз сравнивали с Риккардо Кака. Может играть также крайним полузащитником (в основном справа) и вингером. Начал свой футбольный путь в «Равенне», провел там один сезон, сыграв всего 3 матча. 25 июня 2010 Сапонару приобрел «Эмполи» за 500 тысяч евро.

В дебютном сезоне, Рикки провел 17 матчей (7 раз выходил на замену), не забив при этом ни одного мяча. Дебютировал в «Эмполи» 13 ноября 2010 года, в матче против «Аталанты». Встреча завершилась победой «синих» со счетом 3:0. В сезоне 2011/12 Сапонара забил свой первый голза клуб. Случилось это 26 сентября 2011 года в матче против «Реджины» (3:2). В сезоне 2011/12 Риккардо провел 30 матчей, забив при этом 1 гол.

21 января 2013 году «Милан» приобретает половину прав на игрока примерно за 4 миллиона евро, и сразу же отдал в аренду «Эмполи» до конца сезона. Летом 2013 года присоединится к «Милану». В сезоне 2012/13 Сапонара провел 36 матчей и забил 11 мячей. Всего в составе «Эмполи» он провел 83 матча и забил 12 мячей.

28 января 2017 года Сапонара был отдан в аренду в «Фиорентину» до конца сезона. В Серии А он провёл 29 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

7 августа 2018 года игрок присоединился к «Сампдории» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. В сезоне 2018/19 Серии А он забил 2 гола в 22 матчах.

В 2019 году Рикардо перешёл в «Лечче». Футболист перешёл из «Фиорентины». Аренда рассчитана до конца сезона.

В сборной 
Провёл одну игру в составе юношеской сборной Италии. Также выступал за молодежную команду. Дебют Риккардо в составе молодёжной сборной состоялся 8 февраля 2011 года в матче против команды Англии. Свой первый гол забил 13 апреля 2012 года в матче против сборной России (2:0). В последний раз за сборную отличился в 2013 году в рамках чемпионата Европы среди молодёжных команд, в матче против израильтян (4:0). По итогам данного турнира стал обладателем серебряной медали, уступив в финале сверстникам из Испании.

Достижения 
 Бронзовый призёр Турнира в Тулоне: 2011.
 Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд: 2013.

Примечания

Ссылки 
 Риккардо Сапонара. Стать футболистом благодаря спущенной шине 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Равенна»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Специя»